Матчи группы H чемпионата мира 2022 года прошли с 24 ноября по 2 декабря 2022 года. В группе сыграли сборные Португалии, Ганы, Уругвая и Республики Корея. В плей-офф вышли сборные Португалии и Республики Корея — команды, занявшие первое и второе место в группе.

Команды 

Примечания

Таблица 

В 1/8 финала вышли:
 Победитель группы H (Португалия), который сыграет с командой, занявшей второе место в группе G.
 Команда, занявшая второе место в группе H (Республика Корея), сыграет с победителем группы G.

Матчи 
Время начала матчей указано местное (UTC+3).

Уругвай — Республика Корея 
Команды ранее встречались восемь раз, включая два матча на чемпионатах мира (победа Уругвая — со счётом 1:0 на чемпионате мира 1990 и со счётом 2:1 — на чемпионате мира 2010).

Помощники судьи:
Николя Дано (Франция)
Сирил Грингор (Франция)
Четвёртый судья:
Иштван Ковач (Румыния)
Резервный помощник судьи:
Василе Маринеску (Румыния)
Видеопомощник судьи (VAR):
 (Франция)

Португалия — Гана 
Команды ранее встречались на чемпионате мира 2014 (победа Португалии со счётом 2:1).

Республика Корея — Гана 
Команды ранее встречались восемь раз, в последний раз — в 2014 году (победа Ганы в товарищеском матче со счётом 4:0).

Португалия — Уругвай 
Команды ранее встречались три раза, включая матч 1/8 финала чемпионата мира 2018 (победа Уругвая со счётом 2:1).

Гана — Уругвай 
Команды ранее провели один матч на чемпионате мира 2010 (победа Уругвая в четвертьфинале по пенальти).

Республика Корея — Португалия 
Команды ранее провели один матч на чемпионате мира 2002 (победа Республики Корея со счётом 1:0).

Очки фейр-плей 
Очки фейр-плей используются как критерий классификации, если команды имеют равные показатели по очкам, разнице голов и другим критериям (см. критерии классификации команд). Очки рассчитываются исходя из жёлтых и красных карточек, полученных командами в матчах группового этапа:
 первая жёлтая карточка: минус 1 очко;
 непрямая красная карточка (вторая жёлтая карточка): минус 3 очка;
 прямая красная карточка: минус 4 очка;
 жёлтая карточка и прямая красная карточка: минус 5 очков.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат мира по футболу 2022